Электровоз KZ8A — магистральный грузовой электровоз переменного тока, разработанный компанией Alstom Transport по заказу АО «Национальная компания „Қазақстан темір жолы“» (КТЖ), национального оператора Казахстанских железных дорог. Прототип первого электровоза создан в 2010 году и имел рабочее название Prima-Ru, затем Prima-Kz. Целью создания данного электровоза является замена 520 единиц грузового электровоза ВЛ80 в Казахстане.

История 
В 2010 году Қазақстан темір жолы во время проведения Петербургского международного экономического форума заключила трехсторонний договор с компанией Alstom Transport на разработку проекта, создание прототипа и дальнейшую сборку грузовых восьмиосных электровозов и четырёхосных электровозов и с компанией ЗАО «Трансмашхолдинг» для содействия при выпуске электровозов на территории Республики Казахстан.

Восьмиосные грузовые электровозы получили условную аббревиатуру KZ8A, по аналогии с уже существующим пассажирским электровозом KZ4A, разработанным компанией Siemens AG, а четырёхосный пассажирский электровоз получил аббревиатуру KZ4At (t — отличительная маркировка пассажирского электровоза, разработанного компанией Alstom Transport).

Расшифровка аббревиатуры следующая: KZ — международное сокращение Казахстан; 4 или 8 — количество осей; латинская буква А означает наличие асинхронных тяговых двигателей.

Основная цель создания грузового электровоза KZ8A — замена 500 отслуживших свой срок новочеркасских электровозов ВЛ80 серий С и Т, эксплуатирующихся на территории Республики Казахстан.

В том же 2010 году компания ЗАО «Трансмашхолдинг» также заключила договор с компанией Alstom Transport на создание совместного предприятия «ТРТранс», в рамках которого Трансмашхолдингом с использованием разработок Alstom в области привода и экипажной части был создан скоростной двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20.

Для проекта электровоза KZ8A на этапе разработки компания Alstom Transport взяла за основу прототип электровоза PRIMA II, эксплуатирующийся в компании SNCF (для ЭП20 ТРТрансом, вопреки распространённому заблуждению, был взят за основу лишь тяговый преобразователь образца PRIMA II). Также к KZ8A можно отнести следующие особенности:
 Дизайн лобовой части KZ8A взят из проекта PRIMA III;
 KZ8A имеет упрощенную систему преобразования, установлен токоприемник DSA250 с новой системой защиты.

Основной задачей электровоза является вождение грузовых поездов массой до 9000 тонн.

В 2012г. в г.Астана был открыт завод по производству электровозов на ТОО «Электровоз құрастыру зауыты»

На начало 2016г было произведено 31 ед.

Эксплуатация 

Эксплуатируются с осени 2013 года, приписаны к депо в городе Астана.

Публикации 
Локомотивы станут одними из самых мощных в мире, способные перевозить грузовые поезда массой до 9000 тонн; кроме того, они спроектированы для функционирования в условиях экстремальных температур.

 Максимальная сила тяги при трогании — 833 кН.
 Максимальное тормозное усилие — 500 кН.
 Мощность рекуперативного торможения — 7600 кВт.

Масса электровозов составит 200 тонн, мощность - 8,8 МВт, максимальная скорость - 120км/ч.

В порту Санкт-Петербурга состоялась разгрузка электровоза KZ8A-0002.

Проморолик — «Готов к любым условиям».

Интересные факты 

Локализация производства на 2020г. в Казахстане составляет 27%.

 Окраска локомотива могла быть похожа на окраску электровоза KZ4A, но позже её заменили на цвета из логотипа АО «Локомотив», компании которая в дальнейшем будет эксплуатировать;
 На первоначальном этапе разработки лобовая часть электровоза KZ8A была такая же как у ЭП20
 Токоприемники электровозов KZ4A и KZ8A идентичны и взаимозаменяемы, хотя электровозы были созданы разными зарубежными компаниями.
 Созданная его пассажирская версия KZ4At имеет отличительный дизайн и техническое исполнение; и мало что общего имеет с электровозом KZ4A.
 Наклонная тяга крепится к раме локомотива возле автосцепки, что отличает его традиционного исполнения на современных локомотивах.
 Действующим конкурентом электровозу KZ8A на постсоветском железнодорожном пространстве среди грузовых магистральных электровозов переменного тока напряжением 25 кВ 50 Гц является электровоз 11201 (2ЭС7) производства ОАО «Уральские локомотивы». Оба локомотива были представлены рядом на площадке выставки «ЭКСПО 1520» с 11 по 14 сентября 2013 года. Кроме того, конкурентами являются 2ЭВ120 производства Энгельсского локомотивного завода и 2ЭС5 производства Новочеркасского электровозостроительного завода.
Локомотив KZ8A конструкционно имеет в функционале интеллектуальную систему автоведения от российской компании "АВП Технология". С 2020 года эти локомотивы эксплуатируются с применением машинистами режима автоведения до 90%  за поездку. За счет алгоритма расчета энергооптимальной траектории движения с минимизацией режимов тяги и торможения система позволяет реализовать экономию электроэнергии до 10% за поездку от средних показателей  ручного ведения грузовых поездов.

См. также 
 KZ4A
 ЭП20
 2ЭС5

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт производителя электровозов KZ8A
 Официальный сайт электровозосборочного завода в г. Астана, Казахстан 
  
Официальный сайт разработчика системы автоведения: https://avpt.ru/about/multimedia/ 
Запустить стальное сердце: как собирают электровозы в Казахстане?

Грузовые электровозы
Электровозы Казахстана
Электровозы на 25 кВ 50 Гц
Локомотивы, появившиеся в 2012 году
Электровозы Alstom